

Картины 

 Святое Семейство (Мадонна с безбородым Иосифом) — картина Рафаэля, Эрмитаж
 Малое святое семейство — картина Рафаэля, Лувр
 Святое семейство с агнцем (Святое семейство Фальконьери) — картина Рафаэля, Прадо
 «Святое семейство» (1522) — картина Бернарта ван Орлея, Прадо
 Святое семейство с Иоанном Крестителем (ок. 1529) — картина Андреа дель Сарто, Эрмитаж

Книги 

 Святое семейство — работа К. Маркса и Ф. Энгельса

См. также 
 Церковь Святого Семейства
 Святая родня
 Сродники Господни